Penguin est le mot anglais pour désigner les manchots. Le traduire en français par pingouin est une erreur. 
 Penguin est le nom de code d'une mise à jour de l'algorithme PageRank de Google qui a été annoncée le .
 Penguin est un album du groupe Fleetwood Mac sorti en 1973.
 Un missile, le Penguin.

Voir aussi

Articles connexes 
 Penguin Books est une maison d’édition britannique fondée en 1936 à Londres.
 Penguins de Pittsburgh est une franchise de hockey sur glace d'Amérique du Nord qui évolue dans la Ligue nationale de hockey.
 Penguins de Wilkes-Barre/Scranton est une franchise de hockey sur glace associée aux Penguins de Pittsburgh et évoluant dans la Ligue américaine de hockey.
 Russian Penguins est une équipe russe de hockey sur glace de qui a joué une saison dans la Ligue internationale de hockey.
 Penguin Adventure est un jeu vidéo développé et édité par Konami sur l'ordinateur MSX en 1986. 
 Penguin Cafe Orchestra est assemblage de musiciens d'horizons divers mené par le guitariste, compositeur et arrangeur Simon Jeffes.
 Penguin loves Mev est un webcomic coréen.
 Emperor Penguin est un duo américain de musique électronique.
 L'Île Zavadovskiy aussi appelée Île Penguin située sur la Barrière ouest de l'Antarctique.